Аду — фамилия.

Известные носители 
 Аду, Келвин Амиан (род. 1998) — французский футболист, защитник.
 Аду, Шаде (род. 1959) — британская певица.
 Аду, Фредди (род. 1989) — американский футболист.
 Аду, Энох (род. 1990) — ганский футболист, полузащитник.
 Аду (полное имя Эдуардо Роберто Стинген; род. 1944) — бразильский футболист, чемпион мира.

См. также 
 АДУ-1000 — комплекс приёмных и передающих антенн, часть приёмного комплекса «Плутон» Центра дальней космической связи.